Vea ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Vea (* 1991), spanischer Eishockeyspieler
 Fine Sani Vea (* 1959), tonganischer Boxer
 Jorge Vea (* 1994), spanischer Eishockeyspieler
 Jorge Negrete Vea, mexikanischer Fußballspieler
 Soakai Vea (* 1998), tongaischer Fußballspieler
 Vita Vea (* 1995), US-amerikanischer American-Football-Spieler